Митинка — топоним в России:

Населённые пункты 
 Митинка — поселок в Енотаевском районе Астраханской области, упразднён в 1998 г.
Митинка — деревня в Барятинском районе Калужской области.
 Митинка — деревня в Жиздринском районе Калужской области.
 Митинка — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Митинка — деревня в Рузском районе Московской области.
 Митинка — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.

Реки 
 Митинка — река в России, протекает в Вологодской и Ярославской областях. Левый приток Обноры.
 Митинка — река в России, протекает в Астраханской области. Проток реки Волга.